Rougnon est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Nicolas-François Rougnon (1727-1799), professeur de médecine de l’université de Besançon pendant la Révolution française ;
 Paul Rougnon (1846-1934), professeur de musique et compositeur français.

Patronyme français